Кипиа́ни () — грузинская фамилия; грузинский княжеский род, показанный в Высшем утверждённом в 1850 году списке княжеским родам Грузии.
 Кипиани, Автандил Викентьевич — советский и грузинский табаковод, Герой Социалистического Труда (1950).
 Кипиани, Вахтанг Теймуразович (род. 1971) — украинский журналист.
 Кипиани, Георгий (род. 1978) — грузинский футболист и тренер.
 Кипиани, Давид Давидович (1951—2001) — советский и грузинский футболист и тренер.
 
 Кипиани, Константин Дмитриевич (1849—1921) — грузинский актёр, сын Дмитрия Ивановича.
 Кипиани, Лейла Георгиевна (род. 1947) — актриса грузинского кино.
 Кипиани, Михаил Кайхарович (1849 — ?) — революционер-народник, один из организаторов народнического движения в Грузии.
 Кипиани, Николай Зурабович (род. 1997) — российский футболист.
 Кипиани, Рубен Луарсабович (1883—1961) — грузинский политик, член Учредительного собрания Грузии.
 Кипиани, Торнике (род. 1987) — грузинский певец. Участник конкурса «Евровидение-2021».
 Кипиани, Эдишер Лаврентьевич (1924—1972) — грузинский советский писатель, сценарист.